Bañeras puede referirse a:

 El plural de bañera.
 Bañeras, municipio de Tarragona (España).
 Bañeres, municipio de Alicante (España), cuyo nombre oficial hasta 1916 fue el de Bañeras.